Hrvatski savez za športski ribolov na moru (HSŠRM) je krovna organizacija za hrvatski športski ribolov na moru. Osnovan je 29. ožujka 1953. godine u Splitu.

Član je Međunarodne federacije športskog ribolova na moru (Fédération Internationale de la Pêche Sportive en Mer (FIPS-Mer)) i Konfederacije za športski ribolov (Confédération Internationale de la Pêche Sportive (CIPS)) te Međunarodne federacije za podvodne aktivnosti (Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques (CMAS)).

Smatra se suosnivačem CMAS-a.

Međunarodni naziv za Savez je Croatian Federation of Sport Fishing on Sea.

Svjetska prvenstva 
Pojedinačne medalje osvojili su: Boris Abram, Matko Armanda, Zvonimir Balenović, Branko Felker, Đuro Marinović, Luka Pejaković, Mirjana Pobor, Tea Radil, Denis Stolfa, Nikica Vranić

Udičarenje
(nepotpuno)

Pojedinačno

Ekipno

Podvodni ribolov
(nepotpuno)

Pojedinačno

Ekipno

Kup gradova Europe
Livio Fiorentin – Branko Ikić pobjednici 1992., '93., '94.

Ostalo

Svjetska prvenstva u Hrvatskoj
53. Svjetsko prvenstvo u lovu iz usidrene brodice 2017., Sali, Dugi Otok
27. Svjetsko prvenstvo u podvodnom ribolovu 2010., otok Lošinj
21. Svjetsko prvenstvo u podvodnom ribolovu 1998., Zadar
1. Svjetsko prvenstvo u udičarenju 1972., Murter
1. Svjetsko prvenstvo u podvodnom ribolovu 1957., Mali Lošinj

Vidi
Hrvatski športsko ribolovni savez

Međunarodna natjecanja u Hrvatskoj
Novogodišnji kup u podvodnom ribolovu (od 1959.), Mali Lošinj
Zimski kup nacija u podvodnom ribolovu (od 1965.)

Vanjske poveznice
 HSŠRM
Narodne novine Pravilnik o dozvolama za športski ribolov od 18. prosinca 2004.
Narodne novine Pravilnik o športskom ribolovu na moru od 11. studenoga 2005.

Izvori

ribolov na moru
Športski ribolov u Hrvatskoj